Holzheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Holzheim, Lahn – kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz, 
 Holzheim, Dillingen an der Donau – kommun i Schwaben, Bayern, 
 Holzheim, Neu-Ulm – kommun i Schwaben, Bayern, 
 Holzheim, Donau-Ries – kommun i Schwaben, Bayern, 
 Holzheim am Forst – kommun i Landkreis Regensburg, Bayern,